Giovanni Dandolo kan syfta på:

* Giovanni Dandolo, venetiansk politiker och diplomat under 1200-talet
 Giovanni Dandolo, venetiansk doge under 1200-talet
 Giovanni Dandolo (1861–1908), italiensk filosof